Duitsland:
 Eschbach (Markgräflerland), een gemeente in Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Eschbach (bij Nastätten), een gemeente in Rhein-Lahn-Kreis, Rijnland-Palts
 Eschbach (Rijnland-Palts), een gemeente in district Südliche Weinstraße, Rijnland-Palts
 Eschbach (Usingen), een stadsdeel van Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen
Frankrijk:
 Eschbach (Bas-Rhin), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
 Eschbach-au-Val, een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin
Verenigde Staten:
 Eschbach (Washington)